Shane Byrne peut désigner :
 Shane Byrne (1971- ), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Shane Byrne (1976-), un pilote de vitesse moto anglais.